Hagalund ist

 ein Stadtteil der finnischen Stadt Tapiola
 ein Stadtteil der schwedischen Stadt Solna